Первенство России по футболу среди команд Второй лиги — третий по рангу дивизион профессионального футбола России.

С 1992 по 2010 год и в сезонах 2013/14—2020/21 соревнования организовывались Профессиональной футбольной лигой, в 2011—2013 годах — ДПФ РФС (Департаментом «Профессиональный футбол» Российского футбольного союза). С сезона 2021/22 организатором турнира является Футбольная национальная лига.

С 1992 по 1997 год и с сезона 2022/23 турнир называется Втора́я ли́га, в 1998—2013 годах — Второ́й дивизио́н, в 2013—2021 годах — Пе́рвенство ПФЛ, в сезоне 2021/22 — Второ́й дивизио́н ФНЛ.

Турнир разделён по географическому принципу, в сезонах 2003—2019/20 соревнования проходили в пяти зонах (с сезона 2016/17 — групп): «Запад», «Центр», «Юг», «Урал-Поволжье» (с сезона 2016/17 — «Урал-Приволжье») и «Восток». С сезона 2020/21 — 4 группы (команды восточной группы были распределены по группам 2, 3 и 4).

История 

Турнир разбит на территориальные зоны (группы), внутри которых проводятся соревнования. Победители групп получают право на переход в Первенство ФНЛ (в 1999—2001 годах победители групп играли в стыковых матчах, и только 3 команды из шести победителей зон повышались в классе, в 1998 году худшая команда среди победителей играла стыковые матчи с командой первого дивизиона, а ранее право на переход в вышестоящий дивизион получали от 1 до 2 команд из каждой зоны). В 2003—2010 годах путём проведения Кубка ПФЛ определялся абсолютный победитель соревнования.

В нескольких случаях победитель зонального турнира отказывался от перехода в первый дивизион, и его заменяли другие команды второго дивизиона. Также иногда в первый дивизион дополнительно выходили команды, заменяя снимавшиеся перед сезоном клубы или заполнявшие образовывавшиеся вакансии вследствие замены клубов РФПЛ клубами ФНЛ.

Были ситуации, когда вылетавшие из Премьер-лиги и первого дивизиона клубы из-за финансовых проблем или неполучения лицензии следующий сезон начинали на два уровня ниже (соответственно, во втором дивизионе и любительском первенстве) или расформировывались.

Количество команд по сезонам 
Количество команд указано на начало сезона.

С сезона 2016/17: группы, до этого — зоны

* В сезоне 2018/19 в группе «Восток» играли только команды, территориально расположенные в Сибири. В Дальневосточном регионе соревнования не проводились (при этом ФК «Сахалин» базировался и играл домашние матчи в Томске).

** С сезона 2020/21 число групп сократили до четырёх. Зона «Восток» расформирована, клубы, ранее игравшие в ней, добавили в группы «Запад», «Центр» и «Урал-Приволжье» (в проекте названия групп заменены порядковыми номерами).

Победители

Лучшие бомбардиры по сезонам 

* Богданов также забил 8 мячей в 16 матчах за «Анапу».

Кубок ПФЛ 

Кубок ПФЛ — ежегодный российский футбольный турнир, проводившийся в середине ноября Профессиональной футбольной лигой среди команд-победительниц зональных турниров Второго дивизиона с 2003 по 2010 год. По официальной формулировке турнир определял абсолютного победителя первенства России по футболу среди клубов Второго дивизиона. Матчи проходили на БСА «Лужники».

Освещение в СМИ 

В центральной спортивной печатной прессе (еженедельник «Футбол» — являлся информационным спонсором Профессиональной футбольной лиги, газеты «Спорт-Экспресс», «Советский спорт» и др.) публиковались результаты всех матчей (в том числе — с авторами забитых мячей).

Достаточно подробное и регулярное освящение зональных турниров по ходу сезона имелось в «Футболе» в период с конца 1990-х по середину 2000-х годов (усилиями местных корреспондентов; ранее и позднее имели место отчёты московских журналистов из городов с командами Второго дивизиона), газете «Футбол-Review» и в материалах, посвящённых текущей ситуации в командах Второго дивизиона, журнала «Спорт-Экспресс-Футбол».

С 2015 года в печатных версиях центральных газет публикация результатов матчей полностью прекращена, ход турнира не освещается (в последние годы выхода еженедельника «Футбол» публиковались только результаты матчей).

На центральных (федеральных) каналах телевидения регулярных обзоров не выходило, в 2009 году в программе «Футбол России. Перед туром» от 29 октября вышел блок из пяти сюжетов, посвящённых победителям зон Второго дивизиона, в программе от 25 сентября 2009 года вышло 2 сюжета — о московских командах «Торпедо» и «Торпедо-ЗИЛ» и снятии с первенства волгоградского «Ротора». Иногда в «Футбольном клубе» на НТВ выходили сюжеты о некоторых матчах или командах Второго дивизиона.

Трансляции матчей 
На центральном телевидении трансляций матчей третьего по значимости дивизиона никогда не было. Некоторые региональные телекомпании транслируют домашние матчи своих команд. С развитием интернета появились трансляции матчей в сети интернет. С сезона-2014/15 года требования Профессиональной футбольной лиги посредством появления соответствующего пункта в регламенте Первенства ПФЛ включают в себя необходимость ведения клубами прямых трансляций домашних матчей в рамках турнира в интернете (наличие комментаторского сопровождения не обязательно). Как правило, игры транслируются на YouTube. С октября 2020 матчи были доступны также на видеосервисе Sportrecs.com в соответствии с заключённым соглашением о сотрудничестве с ПФЛ. С сезона 2021/22 трансляции матчей в соответствии с регламентом должны вестись минимум с 3 камер. С 2022 года матчи показываются в прямом эфире также на телеканале «Футбольный» оператора «Триколор» (также в приложении «Триколор Кино и ТВ» на мобильных устройствах и телевизорах с функцией Smart TV и в онлайн-сервисе kino.tricolor.tv), сначала в тестовом режиме (вторая часть сезона-2021/22), а затем в рамках договора ФНЛ с «Триколором» на сезон-2022/23.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Россия